Sparkassenmuseum bzw. Sparkassen-Museum steht für:

 Sparkassenmuseum Bad Hersfeld, ein Museum in Bad Hersfeld, Hessen, siehe Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg
 Sparkassenmuseum Dresden, museale Sammlung, siehe Ostsächsische Sparkasse Dresden #Sparkassenmuseum
 Sparkassen-Museum (Eisenach), ein Museum in Eisenach, Thüringen
 Sparkassenmuseum Greding, ein Museum in Greding, Bayern, siehe Greding #Museen
 Sparkassenmuseum Leipzig, ein Museum der Sparkasse Leipzig zur Sparkassengeschichte der Stadt
 Sparkassen-Museum Monschau, ein Museum in Monschau
 SparkassenMuseum Starkenburg, ein Museum in Heppenheim, Hessen, siehe Sparkasse Starkenburg #SparkassenMuseum Starkenburg

Siehe auch:
 Geldmuseum